

Toponymie

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Przyrowa est un village de la powiat de Tuchola
 Przyrowa est un village de la powiat de Rypin

dans la voïvodie de Mazovie
 Przyrowa est un village